Ниже представлен список станций Московского метрополитена. В настоящее время Московский метрополитен состоит из 258 станций (без учёта монорельса и МЦК), из которых 5 закрыты на реконструкцию (,  (Замоскворецкая линия), ,  и ).

Также представлены список станций Московского монорельса, который входит в состав ГУП «Московский метрополитен», и список платформ железнодорожного Московского центрального кольца (МЦК), частично интегрированного с Московским метрополитеном по пересадкам и системе оплаты проезда, хотя технической связи между метрополитеном, монорельсом и МЦК нет.

Станции Московского метрополитена

Станции Московского монорельса

Платформы Московского центрального кольца

График роста количества станций

Строящиеся и планируемые станции

Недостроенные, закрытые, а также достраивавшиеся и закрывавшиеся станции

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Московского метрополитена

Станции
Московский метрополитен
Мет